Strock ist der Familienname folgender Personen:

Carl A. Strock (* 1948), pensionierter Generalleutnant der United States Army
Oscar Strock (1882/1883–1975), lettischer Kapellmeister, Komponist, Arrangeur und Pianist